Anders Østergaard er navnet på flere personer:

 Anders Østergaard (rektor) (1911–2006) – en dansk rektor
 Anders Østergaard (filminstruktør) (født 1965) – en dansk filminstruktør
 Anders Østergaard (Langkær-rektor) – rektor på Langkær Gymnasium & HF